Натуральне число 1810
 1810 рік до нашої ери
 1810 рік нашої ери